Nino (stripreeks), een stripreeks van Hec Leemans (scenario) en Dirk Stallaert (tekeningen)
 Niño (rivier), een rivier in Nicaragua
 Niño (rivier in Costa Rica), een rivier in Costa Rica
 Uitgeverij Niño, een Nederlandse uitgeverij van kinderboeken
 Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, academisch onderzoeksinstituut in Leiden

Personen:
 Eduardo Niño, een Colombiaans voetballer 
 Nino (heilige), een Georgische heilige uit de 4e eeuw
 Nino (rapper), een Nederlandse rapper

Zie ook 
 El Niño (natuurverschijnsel), een natuurverschijnsel langs de evenaar
 El Niño (opera), opera-oratorium van componist John Adams
 El Niño (loterij), een jaarlijkse loterij in Spanje